Yixian, d. h. „Kreis Yi“, ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

Yi (Baoding)
Yi (Jinzhou)
Yi (Huangshan)